Те́ренс Э́нтони Янг (; родился 24 декабря 1952), более известный как То́ни Янг () — английский футболист, выступавший на позиции крайнего защитника.

Футбольная карьера 
Уроженец Эрмстона (Манчестер), Тони Янг является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». А августе 1968 года подписал с клубом юношеский контракт, а в декабре 1969 года стал профессиональным футболистом. Дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» 20 августа 1970 года в матче Первого дивизиона против «Вест Хэм Юнайтед». Выступал за клуб на протяжении шести сезонов, но играл нерегулярно из-за хороших выступлений других крайних защитников, Алекса Форсайта и Стюарта Хьюстона. Всего провёл за «Юнайтед» 97 матчей и забил 1 гол. Свой единственный гол за клуб забил 3 ноября 1973 года в матче против «Челси».

В январе 1976 года перешёл в  «Чарльтон Атлетик» на правах свободного агента. Проведя за клуб 20 матчей, в том же году покинул «Чарльтон», став игроком «Йорк Сити». В 1978 году перешёл в «Ранкорн».

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте Sporting-Heroes.net 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Йорк Сити»